Antoine Castagné
Bernard Castagné